Matthias Rossi, né le  à Menziken en Suisse, est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace.

Carrière en club

Carrière internationale 
Il représente la Suisse au cours du championnat du monde moins de 18 ans de hockey sur glace en 2009.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2006-2007 || EV Zoug U17 || Élite Novizen || 29 || 20 || 9 || 29 || 108 || 3 || 3 || 0 || 3 || 2
|-
| 2006-2007 || EV Zoug U20 || Élite Jr. A || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2007-2008 || EV Zoug U17 || Élite Novizen || 30 || 23 || 12 || 35 || 86 || 11 || 8 || 6 || 14 || 6
|-
| 2007-2008 || EV Zoug U20 || Élite Jr. A || 17 || 3 || 3 || 6 || 12 || 6 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2008-2009 || EV Zoug U20 || Élite Jr. A || 35 || 7 || 15 || 22 || 22 || 7 || 0 || 0 || 0 || 6
|-
| 2008-2009 || HC Lucerne ||  ligue || 3 || 4 || 4 || 8 || 4 || 5 || 0 || 0 || 0 || 8
|-
| 2009-2010 || EV Zoug U20 || Élite Jr. A || 37 || 13 || 15 || 28 || 28 || 9 || 0 || 1 || 1 || 14
|-
| 2009-2010 || HC Lucerne ||  ligue || 7 || 4 || 3 || 7 || 26 || 2 || 2 || 0 || 2 || 4
|-
| 2010-2011 || EV Zoug U20 || Élite Jr. A || 25 || 11 || 21 || 32 || 57 || 3 || 1 || 2 || 3 || 8
|-
| 2010-2011 || EV Zoug || LNA || 16 || 0 || 2 || 2 || 2 || 8 || 0 || 0 || 0 || 14
|-
| 2011-2012 || EV Zoug || LNA || 22 || 0 || 1 || 1 || 2 || 9 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2011-2012 || HC Thurgovie || LNB || 24 || 3 || 3 || 6 || 29 || - || - || - || - || -
|-
| 2012-2013 || EV Zoug || LNA || 16 || 0 || 0 || 0 || 2 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2012-2013 || HC Thurgovie || LNB || 9 || 4 || 3 || 7 || 6 || - || - || - || - || -
|-
| 2013-2014 || HC Bâle || LNB || 45 || 20 || 7 || 27 || 65 || 5 || 1 || 2 || 3 || 2
|-
| 2013-2014 || SC Rapperswil-Jona Lakers || LNA || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 12 || 2 || 2 || 4 || 2
|-
| 2014-2015 || HC Bienne || LNA || 49 || 10 || 11 || 21 || 6 || 7 || 2 || 0 || 2 || 2
|-
| 2015-2016 || HC Bienne || LNA || 49 || 13 || 4 || 17 || 12 || 7 || 1 || 1 || 2 || 12
|-
| 2016-2017 || HC Bienne || LNA || 50 || 12 || 4 || 16 || 20 || 5 || 0 || 0 || 0 || 25
|-
|2017-2018||HC Fribourg Gottéron||LNA||50 || 14 || 11 || 25 || 46 || 5 || 3 || 0 || 3 || 10 	
|-
|2018-2019||HC Fribourg Gottéron||LNA||50 || 8 || 8 || 16 || 30 || 6 || 3 || 3 || 6 || 2 	
|-
|2019-2020||HC Fribourg Gottéron||LNA||42 || 10 || 6 || 16 || 52 ||-||-||-||-||-
|-
|2020-2021||HC Fribourg Gottéron||LNA||33 || 7 || 7 || 14 || 14 ||-||-||-||-||-
|-
| 2021-2022|| HC Fribourg-Gottéron || LNA ||  ||

En équipe nationale 

| 2009 ||  U18 || Championnat du monde U18 || 6 || 1 || 0 || 1 || 2 ||  place

Références 

Naissance en janvier 1991
Sportif argovien
Attaquant de hockey sur glace
Joueur international suisse de hockey sur glace
Joueur du EV Zoug
Joueur du HC Thurgovie
Joueur du HC Bâle
Joueur des Rapperswil-Jona Lakers
Joueur du HC Bienne
Joueur du HC Fribourg-Gottéron